Esta lista traz os jogos internacionais disputados pelo Sport Club do Recife em jogos e torneios, oficiais ou amistosos, contra seleções nacionais e contra clubes.

Ligações externas